Soylent Green - een dystopische film
Soylent (voedselvervanger) - een voedselvervanger